La saison 2017-2018 de Division Nationale Amateur est la  du championnat d'Algérie de D3 depuis la création de la Ligue nationale du football amateur en 2010. Les 48 participants sont répartis en trois groupes régionaux comprenant 16 clubs chacun.

À l'issue de cette compétition, le champion de chaque groupe accède en Ligue 2, alors que les 3 derniers accompagné du plus mauvais avant-dernier parmi les 3 groupes rétrogradent en Inter-Régions.

Résumé de la saison

Participants

Compétition

Groupe Ouest

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat : mise à jour après la  journée.

Groupe Centre

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat : mise à jour après la  journée.

Groupe Est

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat : mise à jour après la  journée.

Classement pour relégation

Classement des Meilleurs buteurs

Meilleurs buteurs groupe Ouest

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2017-2018
 Championnat d'Algérie de football D2 2017-2018
 Coupe d'Algérie de football 2017-2018

Notes et références

Liens externes 
 Ligue Nationale de Football Amateur
 Fédération Algérienne de Football

2017-2018
Football M3
Algérie M3
Championnat M3